Maria Kowalska-Bubnow (zm. 2015) – polska dermatolog
 Maria Kowalska (1919–2005) – polska arabistka, profesor UJ
 Maria Kowalska (1924–1944) – polska sanitariuszka, strzelec
 Maria Kowalska-Wania-Suchodolska (ur. 1929) – polska narciarka alpejska
 Maria Gąsienica Bukowa-Kowalska (1936–2020) – polska biegaczka narciarska